Wenceslao Fernández Flórez (1885-1964), escritor y periodista español.
 Wenceslao Fernández de la Vega Lombán (1909-1997), abogado y funcionario español.
 Wenceslao Fernández Donayre (n. 1979), futbolista peruano.